Gornje Taborište (Glina)
 Gornje Taborište (Slunj)